Viral (bildat av ”virus”) kan syfta från:

 Viral – en infektion av de minsta biologiska enheterna, se virus
 Viralt fenomen – Internetfenomen som hänför sig nätverkskulturens ”viralitet”, exempelvis ett meme
 Viral marknadsföring – användning av befintliga sociala nätverk för att sprida ett reklambudskap
 Viral video – en video som snabbt uppnår en hög popularitet
 Viral (film) – en amerikansk science fiction-skräckdramafilm från 2016
 Viral (Bollywood-film)
 Viral (webbserie) – en brasiliansk komediwebbserie från 2014
 V/H/S: Viral – en amerikansk antologiskräckfilm

Se även 
 Virus (olika betydelser)